Новомуслюмовский сельсове́т () — упразднённое в 2008 году сельское поселение в составе Мечетлинского района Республики Башкортостан.

Согласно Закону Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» от 16 декабря 2004 года имел статус сельского поселения. В 2008 году Новомуслюмовский и Азикеевский сельсоветы объединёны с сельским поселением Большеустьикинский сельсовет.

Состав сельсовета

Население 
Численность населения на момент упразднения сельсовета — 1085 чел. Жители преимущественно татары (85 %).

История 
Закон Республики Башкортостан от 19.11.2008 № 49-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населённых пунктов» гласил:
«Внести следующие изменения в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан:

34) по Мечетлинскому району:

а) объединить Большеустьикинский, Азикеевский и Новомуслюмовский сельсоветы с сохранением наименования «Большеустьикинский» с административным центром в селе Большеустьикинское.

Включить деревню Азикеево Азикеевского сельсовета, село Новомуслюмово Новомуслюмовского сельсовета в состав Большеустьикинского сельсовета.

Утвердить границы Большеустьикинского сельсовета согласно представленной схематической карте.

Исключить из учетных данных Азикеевский и Новомуслюмовский сельсоветы;

б) изменить границы Абдуллинского и Большеокинского сельсоветов согласно представленной схематической карте, передав деревню Ключевой Большеокинского сельсовета в состав Абдуллинского сельсовета»

Географическое положение 
На 2008 год граничил с Белокатайским районом, сельскими поселениями: Алегазовский сельсовет, Большеокинский сельсовет, Большеустьикинский сельсовет, Малоустьикинский сельсовет, Ростовский сельсовет. («Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 № 126-з „О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан“»).

Реки 
Суя, Ик.

Примечания 

Упразднённые сельсоветы Мечетлинского района
Сельсоветы, упразднённые в 2008 году
Сельские поселения, упразднённые в 2008 году
Упразднённые муниципальные образования Мечетлинского района
2008 год в Башкортостане